Issa může být:

Řeka 
 Issa (přítok Velikoj) – řeka ve Pskovské oblasti v Rusku, přítok Velikoj
 Issa (přítok Mokši) – řeka ve Penzenské oblasti a v Mordvinské republice v Rusku, přítok Mokši
 Issa (přítok Ščary) – řeka v Bělorusku, přítok Ščary

Příjmení osob
 Salim Issa (* 1973) – český fotograf
 Sámer Issa (* 1985) – český zpěvák
 Klára Issová (* 1979) – česká herečka
 Martha Issová (* 1981) – česká herečka
 Moris Issa (* 1945) – syrsko-český režisér
 Kobajaši Issa (* 1763 –  + 1827) – japonský básník

Jiný význam
 Issa či Isá  – arabské pojmenování  Ježíše Nazaretského